Mantoida är ett släkte av bönsyrsor. Mantoida ingår i familjen Mantoididae. 

Mantoida är enda släktet i familjen Mantoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Mantoida